Група B на Евро 2012 започна на 9 юни 2012 и ще завърши на 17 юни 2012. Групата се състои от , ,  и . Група B е наречена „група на смъртта“ на турнира.

Нидерландия – Дания

Германия – Португалия

Дания – Португалия

Нидерландия – Германия

Португалия – Нидерландия

Дания – Германия

Източници 
1 кръг
 Първа бомба: датският динамит взриви Холандия 
 Германската машина стартира с трудна победа на Евро 2012 
2 кръг
 Страхотна драма – Португалия ликува в петголов сблъсък 
 Германия подчини Холандия с два гола на Гомес 
3 кръг
 Голям Кристиано намери „головите обувки“ и прати Португалия на четвъртфинал 
 Германия потрепери, но постигна своето – Дания се сбогува с Евро 2012

Външни препратки 
 Евро 2012 група B

Европейско първенство по футбол 2012